«Квартирник у Маргулиса» — вечернее развлекательное шоу, ведущий Евгений Маргулис — певец и гитарист, бывший участник групп «Машина времени» и «Воскресение».

Передача стилизована под «квартирник». В гостях у Евгения Маргулиса бывают музыканты, певцы, актёры, которые исполняют свои песни.

Изначально передача выходила на телеканале «Че», но после успешных выпусков была выкуплена телеканалом НТВ, на котором она выходит и по сей день.

Гости

На телеканале «Че» 
 Чайф (14.11.2015)
 Несчастный случай (15.11.2015)
 Сергей Галанин (21.11.2015)
 Крематорий (28.11.2015)
 Чиж (05.12.2015)
 Александр Ф. Скляр (12.12.2015)
 Ундервуд (19.12.2015)
 к 60-летию Евгения Маргулиса (26.12.2015)
 Новогодний квартирник-2016 (31.12.2015)
 Найк Борзов (16.01.2016)
 Варвара Визбор (17.01.2016)
 Валерий Сюткин и Light Jazz (23.01.2016)
 Ромарио (30.01.2016)
 Би-2 (06.02.2016)
 Браво (07.02.2016)
 день рождения Гарика Сукачёва (13.02.2016)
 Манго-Манго (23.02.2016)
 Тараканы! (27.02.2016)
 Мельница (05.03.2016)
 7Б (12.03.2016)
 Noize MC (19.03.2016)
 Uma2rman (26.03.2016)
 Тайм-Аут (02.04.2016)
 памяти Анатолия Крупнова (23.04.2016)
 Ногу свело! (30.04.2016)
 песни Победы (09.05.2016)
 Леонид Агутин (14.05.2016)
 Максим Леонидов (21.05.2016)
 памяти Владимира Высоцкого (24.07.2016)
 Рекорд Оркестр (20.01.2017)

На НТВ

Сезон 2017—2018 
 Машина времени (09.09.2017)
 Лолита (16.09.2017)
 Аквариум (23.09.2017)
 Город 312 (30.09.2017)
 Ирина Богушевская (07.10.2017)
 Рондо (14.10.2017)
 Баста (21.10.2017)
 Brainstorm (28.10.2017)
 Калинов мост (11.11.2017)
 Танцы Минус (18.11.2017)
 Градусы (25.11.2017)
 ДДТ (02.12.2017)
 Ёлка (09.12.2017)
 Секрет (16.12.2017)
 Лицей (23.12.2017)
 Новогодний квартирник — 2018 (30.12.2017)
 Александр Пушной (20.01.2018)
 Чайф (27.01.2018)
 Круиз (03.02.2018)
 Мумий Тролль (10.02.2018)
 Квартал (17.02.2018)
 Сплин (24.02.2018)
 The Hatters (03.03.2018)
 Brazzaville (10.03.2018)
 Александр Маршал (17.03.2018)
 Пилот (24.03.2018)
 Александр Розенбаум (31.03.2018)
 Михаил Жванецкий. «Музыка моей молодости» (14.04.2018)
 Олег Митяев (21.04.2018)
 Чиж & Co (29.04.2018)
 25/17 (12.05.2018)
 Валерия (19.05.2018)
 Jukebox Trio (26.05.2018)
 Моя Мишель (02.06.2018)
 Биртман (16.06.2018)
 Разные люди (23.06.2018)
 участники проекта «Ты супер!» (30.06.2018)
 Маша и Медведи (07.07.2018)
 Мгзавреби (14.07.2018)
 The Matrixx (28.07.2018)
 КняZz (04.08.2018)
 Александр Васильев (18.08.2018)

Сезон 2018—2019 
 Запрещённые барабанщики (25.08.2018)
 Юрий Стоянов (01.09.2018)
 CrossroadZ (08.09.2018)
 L'One (15.09.2018)
 Лигалайз (22.09.2018)
 Пикник (29.09.2018)
 Пётр Налич (06.10.2018)
 Би-2 (13.10.2018)
 Обе две (20.10.2018)
 Денис Мажуков (27.10.2018)
 Валерий Сюткин (03.11.2018)
 Аффинаж (10.11.2018)
 Сергей Бобунец (17.11.2018)
 Pompeya (24.11.2018)
 Владимир Пресняков (08.12.2018)
 Евгений Маргулис (29.12.2018)
 Новогодний квартирник-2019 («Незваные гости») (31.12.2018)
 Елена Ваенга (19.01.2019)
 Animal ДжаZ (02.02.2019)
 Любэ (09.02.2019)
 Евгений Фёдоров (16.02.2019)
 Zdob și Zdub (02.03.2019)
 Uma2rman (07.03.2019)
 Алёна Свиридова (16.03.2019)
 Линда (23.03.2019)
 Горан Брегович (06.04.2019)
 Леприконсы (13.04.2019)
 Женя Любич (20.04.2019)
 к 80-летию Леонида Каневского (02.05.2019)
 к 95-летию Булата Окуджавы (09.05.2019)
 Алексей Чумаков (11.05.2019)
 к 25-летию группы «СерьГа» (18.05.2019)
 Юрий Лоза (01.06.2019)
 Несчастный случай (08.06.2019)
 Алексей Романов (29.06.2019)
 песни «Машины времени» (06.07.2019)
 Рожден Ануси (13.07.2019)
 Louna (20.07.2019)
 Василий Уриевский (27.07.2019)
 Инна Желанная (03.08.2019)
 Markscheider Kunst (10.08.2019)

Сезон 2019—2020 
 Леонид Агутин (30.08.2019)
 Пицца (07.09.2019)
 Ария (14.09.2019)
 Владимир Кузьмин (21.09.2019)
 Мегаполис (28.09.2019)
 Грузинский вечер (05.10.2019)
 А'Студио (12.10.2019)
 Грот (19.10.2019)
 Сурганова и оркестр (26.10.2019)
 Смоки Мо (02.11.2019)
 Therr Maitz (09.11.2019)
 к 85-летию Юрия Визбора (16.11.2019)
 Дмитрий Хмелёв (23.11.2019)
 ДиДюЛя (30.11.2019)
 Zventa Sventana (07.12.2019)
 Нервы (14.12.2019)
 Игорь Растеряев (21.12.2019)
 Юрий Гальцев (28.12.2019)
 Новогодний квартирник-2020 (31.12.2019)
 Гоша Куценко (31.01.2020)
 ST (07.02.2020)
 Альянс (14.02.2020)
 Tiger Cave (21.02.2020)
 Мот (28.02.2020)
 Сергей Безруков (06.03.2020)
 Николай Носков (13.03.2020)
 Manizha (20.03.2020)
 Зодчие (10.04.2020)
 Гарик Сукачёв (17.04.2020)
 Кипелов (24.04.2020)
 Ольга Кормухина и Алексей Белов (02.05.2020)
 Белые журавли. Квартирник в День Победы (09.05.2020)
 Маша и Медведи (15.05.2020)
 Трофим (22.05.2020)
 Олег Гаркуша (29.05.2020)
 Burito (05.06.2020)
 Павел Кашин (13.06.2020)
 Наргиз (26.06.2020)
 Александр Шоуа (03.07.2020)

Сезон 2020—2021 
 Алиса (05.09.2020)
 Александр Розенбаум (12.09.2020)
 Куртки Кобейна (19.09.2020)
 Драгни (26.09.2020)
 Михаил Бублик (03.10.2020)
 Полина Гагарина (10.10.2020)
 Дайте танк (!) (17.10.2020)
 Хибла Герзмава. «Классика и Джаз» (24.10.2020)
 Tesla Boy (31.10.2020)
 Элизиум (14.11.2020)
 POKAPRЁT (21.11.2020)
 Отава Ё (28.11.2020)
 Рита Дакота (05.12.2020)
 Сети (06.12.2020)
 SHOO (12.12.2020)
 Звери (19.12.2020)
 к 65-летию Евгения Маргулиса (26.12.2020)
 Новогодний квартирник-2021 («Зал ожидания») (01.01.2021)
 Юлия Пересильд (30.01.2021)
 Сосо Павлиашвили (13.02.2021)
 КняZz (22.02.2021)
 Louna (27.02.2021)
 к 45-летию Владимира Кристовского (06.03.2021)
 Sirotkin (13.03.2021)
 Anacondaz (20.03.2021)
 Операция Пластилин (27.03.2021)
 Маврин (10.04.2021)
 к 60-летию полёта Юрия Гагарина (12.04.2021)
 F.P.G. (17.04.2021)
 к 35-летию группы «Чайф» (24.04.2021)
 Павел Пиковский (15.05.2021)
 Jony (22.05.2021)
 Мачете (29.05.2021)
 OQJAV (05.06.2021)
 Нейромонах Феофан (12.06.2021)
 Слот (19.06.2021)
 Спецвыпуск к 80-летию начала ВОВ. Квартирник у ворот Брестской крепости (22.06.2021)
 Анжелика Варум (26.06.2021)
 Леонид Агутин. «Включите свет» (03.07.2021)

Сезон 2021—2022 
 Спецвыпуск к 40-летию Ленинградского рок-клуба (04.09.2021)
 Борис Гребенщиков и «Аквариум»
 Константин Кинчев и «Алиса»
 Эдмунд Шклярский и «Пикник»
 НЭП
 Юрий Шевчук и ДДТ
 «Телевизор»
 Ольга Карпова и Дмитрий Абдурасулов
 «Странные игры»
 Zoloto (11.09.2021)
 «На четверть наш народ». Спецвыпуск к 30-летию дружбы России и Израиля (на русском языке, идише и иврите) (25.09.2021)
 «Сопрано Турецкого»
 Михаил Турецкий
 Алла Рид
 Евгений Маргулис, Михаил Клягин, Борис Плотников
 Влади Блайберг и Даниил Крамер
 Александр Розенбаум
 Лариса Долина
 Евгений Маргулис и Басиния Шульман
 Игорь Бутман [в сопровождении группы аккомпанемента]
 PLC (02.10.2021)
 Александр Пушной с новой группой (09.10.2021)
 Billy's Band (16.10.2021)
 АнимациЯ (23.10.2021)
 60-летний юбилей Игоря Бутмана. Игорь Бутман и Московский джазовый оркестр (30.10.2021)
 Солистка Fantine
 Олег Аккуратов (рояль, вокал)
НАИВ с симфоническим оркестром «Модерн». Концертная презентация программы «Симфопанк» (06.11.2021)
Супер-группа «Необарды» (13.11.2021)
 60-летний юбилей Сергея Галанина. ВИА «Борщевик» (супер-группа). «СерьГа» (20.11.2021)
 Василий Мищенко, Иван Кокорин
 Евгений Маргулис, Юрий Копырин
Светлана "Ая" Назаренко
Юта
Александр Маршал
Гарик Сукачёв
 Тамара Гвердцители (27.11.2021)
Симон Осиашвили
 Гарик Сукачёв и Александр Ф. Скляр. Концертная программа «Боцман и бродяга» (04.12.2021)
 Дана Соколова (11.12.2021)
 Кирпичи (18.12.2021)
 20-летие мюзикла «Норд-Ост». Камерная версия на 8 голосов в сопровождении малого состава симфонического оркестра «Глобалис» и Детского музыкального театра юного актёра (ДМТЮА) (25.12.2021)
Екатерина Гусева
Лидия Чебоксарова (также основной конферансье)
Ирина Линдт
Юрий Мазихин
Виктория Соловьёва
Антон Арцев
Алексей Бобров
Пётр Маркин
Алексей Россошанский
Максим Новиков
Михаил Филиппов
Борис Карташов
Анастасия Зимина (концертмейстер)
Виталий Розенвассер
Влада Супряга
Алексей Иващенко - со стороны авторов и создателей
 Новогодний квартирник-2022 («Новогодний андеграунд») (01.01.2022 и 15.01.2022); на русском и английском языках. Поющие ведущие - Евгений Маргулис (Дед Мороз) и Катерина Шпица (Снегурочка-бармен)
Чайф
Александр Розенбаум и Михаил Клягин
Вячеслав Бутусов и «Орден Славы»
Uma2rman
Ольга Кормухина и Алексей Белов
Би-2 и Ёлка в сопровождении Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» п/у Феликса Арановского
Владимир Кузьмин
Машина Времени & friends (Евгений Маргулис, Владимир Ткаченко, Юрий Музыченко)
Лариса Долина и «Рекорд Оркестр»
ДДТ
The Hatters
Алсу & Anacondaz
Александр Маршал и Ксана Сергиенко
Ундервуд, Нонна Гришаева, Кристина Бабушкина и Лигалайз
Воскресение, Евгений Маргулис & ZAINDEVELI
Юля Паршута и Пётр Налич
Хелависа и Пикник
Чиж & Co
Машина Времени
Катерина Шпица & Jukebox Trio
Александр Пушной и Евгений Маргулис
Би-2 в сопровождении Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» п/у Феликса Арановского
Супер-группа «Необарды»
«СерьГа»
«Альянс» и Сергей Арутюнов
 К 60-летию Евгения Хавтана. Браво и Los Havtanos (22.01.2022)
 Яна Блиндер
Валерий Сюткин 
 Emin (29.01.2022)
 К 25-летию группы «Пилот» (05.02.2022)
 Павел Пиковский
 Антон «Пух» Павлов
 Наиль Шариязданов
 К 60-летию Максима Леонидова и 25-летию группы Hippoband (12.02.2022)
 Валерий Сюткин
 Супер-группа «Необарды»
 Евгений Маргулис
 К 70-летию Александра Барыкина (19.02.2022)
 «Карнавал»
 Jukebox Trio
 Александр Шоуа
 Владимир Кузьмин
 Андрей Державин
 Сергей Мазаев
 Виктор Салтыков
 Александр Вулых
 «Мираж»
 Алексей Глызин
 Александр Маршал
 Ко Дню защитника Отечества и 85-летию Ансамбля песни и пляски Воздушно-десантных войск России п/у подполковника Владислава Викторовича Твёрдого  (23.02.2022)
 Николай Расторгуев и группа «Любэ»
 Ольга Кормухина и Алексей Белов
 Сергей Галанин и группа «СерьГа»
 Денис Майданов
 Денис Мажуков
 Татьяна Зыкина (26.02.2022)
 Юта (12.03.2022)
 Марина Девятова
 К Дню рождения Александра Зарецкого (19.03.2022)
 «Москва-Манчестер»
 Максим Леонидов
 Настя Макаревич
 Евгений Хавтан
 Ирина Сурина
 «Старый приятель»
 Курара (26.03.2022)
 ST (02.04.2022). Презентация альбома «Высотка»
 Мария Ольхова (вокал)
 Михаил Шуфутинский
 Евгений Маргулис
 Заточка (09.04.2022)
 Екатерина Яшникова (16.04.2022)
 После 11 (23.04.2022)
 Андрей Мерзликин (spoken word авторства В. М. Шукшина)
 К 55-летию Гоши Куценко (21.05.2022)
 К 40-летию Павла Фахртдинова (28.05.2022)
 Мельница (04.06.2022)
 «Делай своё дело». Сергей Воронов и Ко (11.06.2022)
 Максим Дунаевский. Бенефис маэстро (18.06.2022)
 Эпидемия (25.06.2022)
 Елена Минина

Сезон 2022—2023 
 The Hatters (03.09.2022)
 К Дню рождения Ларисы Долиной (10.09.2022)
 Мураками (17.09.2022)
 Аня Грин
 К 70-летию Алексея Романова. «Топор в озере» (25.09.2022)
 Северный флот (01.10.2022)
 Zero People (08.10.2022)
 Йорш (15.10.2022)
 Ирина Сурина (22.10.2022)
 Стас Море (29.10.2022)
 Посвящение Александру Градскому (05.11.2022)
 Ундервуд (12.11.2022)
 Андрей Косинский и «косинский Оркестр» (19.11.2022)
 Стас Ярушин и МузLoft Band (26.11.2022)
 Алексей Поддубный (Джанго) (03.12.2022)
 Евгений Маргулис ("стиральная доска" и "добрый вечер" /buenos noches/ )
 «Вилы». Арт-проект Инны Желанной (10.12.2022)
 Сергей 'Grebstel' Калачёв (DJ, ударные)
 Артемий Воробьёв (шотландская волынка)
 Ваня Дмитриенко. Акустическая программа. Электрическая программа. Кавер-версии (17.12.2022)
 Евгений Маргулис (гитара, вокал)
 7Б (24.12.2022)
 Новогодний квартирник-2023 («Гараж желаний») (01.01.2023). Ведущие — Евгений Маргулис, Юля Паршута, Александр 'ST' Степанов
 Евгений Маргулис
 Александр Шоуа и Александра Воробьёва
 Ольга Кормухина и Алексей Белов
 The Hatters и Валерия
 Александр Розенбаум и Лариса Долина
 Сергей Летов и группа «Аффинаж»
 Пелагея
 Валерий Сюткин
 Александр Маршал и Артём Миньков
 Гоша Куценко
 «Любэ»
 Чайф
 «Город 312» и ST
 Ундервуд
 «Ария»
 Uma2rman 
 Пикник и Ирина Сорокина
 Воскресение и Василий Уриевский
 «Анимация»
 Светлана Сурганова
 Юлия Савичева, Сергей Скороходов, Ильдар Казаханов, Терем - квартет
 Shaman
 Тимур Родригез, Катя IOWA, Рекорд Оркестр
 «СерьГа»
 Билли Новик и PLC
 Игорь Бутман, Фантини Притула, Олег Аккуратов, Джаз оркестр Игоря Бутмана
 Оркестр МВД России под управлением Феликса Арановского
 Рекорд - оркестр и Алиса Вокс
 Ваня Дмитриенко
 Александр Иванов и Рондо, Юля Паршута
 Николай Девлет - Кильдеев
 Специальный выпуск накануне Рождества (06.01.2023)
 «СерьГа»
 Виталий Гогунский (Гогунский)
 Юта
 «Земляне»
 Пелагея (07.01.2023)
 Григорий Лепс (21.01.2023)
 Александр Шпагин к 85-летию Владимира Высоцкого (28.01.2023)
 Академия современной музыки А. Белова и О. Кормухиной (04.02.2023)
 Гудтаймс (11.02.2023)
 IOWA (18.02.2023)
 Вадяра Блюз (25.02.2023)
 Юля Паршута (04.03.2023)
 Марк Тишман
 Пикник (18.03.2023)
 К 65-летию Валерия Сюткина (25.03.2023)

Премии и достижения 

 Сентябрь 2018 года — 2 номинации ТЭФИ: «Лучшая программа» и «Лучший ведущий».
 Январь 2019 года — «Новогодний Квартирник. Незванные гости».
 Октябрь 2019 года — 2 номинации ТЭФИ.
 Май 2020 года — Спецпроект «Белые журавли», посвященный 9 Мая.
 Январь 2020 года — «Новогодний Квартирник».
 Июнь 2020 года — Золото и Гран-при «US International Film and Video Festival».
 Сентябрь 2020 года — Второе место на «МедиаБренд-2020» в номинации «Лучшая режиссёрская работа (TV & digital)».
 Ноябрь 2020 года — Вышла программа «Вписка у Маргулиса».
 Ноябрь 2020 года — 5 лет в эфире.
 Декабрь 2020 года — Вышла книга «Квартирник у Маргулиса».
 Январь 2021 года — «Новогодний Кватирник. Зал ожидания».
 Март 2021 года — Квартирник в шорт листе «New York Festivals TV & Film Awards 2021».
 Июнь 2021 года — «Квартирник» у ворот Брестской крепости.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт проекта 
 Официальная группа в «Facebook»
 Официальный аккаунт в «Instagram»
 Квартирник НТВ у Маргулиса. Все выпуски 
 Официальное сообщество во «ВКонтакте» 
 

Телепередачи Че
Телепередачи НТВ
Евгений Маргулис
Музыкальные телепередачи